Skogskyrkogården kan avse:

Skogskyrkogård – en kyrkogård eller begravningsplats där gravarna ofta placeras in mellan träden i en gles skogsmiljö
Skogskyrkogården – en  begravningsplats i Stockholm
Skogskyrkogården (dokumentärfilm) – en dokumentärfilm från 2008
Skogskyrkogården (tunnelbanestation) – en station i Stockholms tunnelbana
Skogskyrkogården, Björneborg
Skogskyrkogården, Falkenberg
Skogskyrkogården, Falun
Skogskyrkogården, Gävle
Skogskyrkogården, Jönköping – en begravningsplats vid Ljungarum
Skogskyrkogården, Karlskoga
Skogskyrkogården, Kungsbacka
Skogskyrkogården, Kungälv
Skogskyrkogården, Ljungby
Skogskyrkogården, Nässjö
Skogskyrkogården, Strömsund

Se även
Waldfriedhof